Prodigy ( ‚Wunder‘ oder ‚Wunderkind‘) bezeichnet:

 Moog Prodigy, einen Moog-Synthesizer
 The Prodigy, eine englische Band
 Prodigy (Rapper), einen US-amerikanischen Rapper
 Prodigy – Übernatürlich, ein US-amerikanisches Horror-Drama von 2017
 The Prodigy (2019), einen US-amerikanischen Horrorfilm von 2019
 Star Trek: Prodigy, eine US-amerikanischen Science-Fiction-Serie von 2021
 Prodigy (Onlinedienst), einen ehemaligen US-amerikanischen Onlinedienst